Bas klarinet je drveni puhački instrument, registarska varijanta klarineta sa zvukom dubljim za oktavu. Zbog znatne dužine cijevi, samo ce njen srednji dio prav i drven (kao kod klarineta, dok su početni i završni dio od metala i povišeni, a izlazni lijevak okrenut je naviše, nalik na saksofon. Zvuk bas klarineta je u dubini izrazito taman, a po karakteru često tajanstven ili dramatičan, pa se na taj način vrlо rado koristi, naročito u muzičko-scenskim djelima. Izvođačka tehnika je istovjetna kao na klarinetu, tako da u orkestru bas klarinet svira jedan od klarinetista.

tal. clarinetto basso 
njem. bassklarinette 
fr. clarinette basse
еn. bass clarinet
rus. бас-кларинет

Vanjske poveznice 
 Svjetska bas klarinet zaklada 
 Opsežna bibliografija skladbi napisanih za bas klarinet  
 Međunarodni istraživački centar o bas klarinetu 

Drvena puhačka glazbala